«Звукова́я доро́жка» (позднее известная также как «ZD Awards») — музыкальная рубрика в газете «Московский комсомолец», в дальнейшем — ежемесячный хит-парад под эгидой газеты, а также ежегодная премия в области популярной музыки по итогам этого хит-парада.

История 
Основателем и первым ведущим «Звуковой дорожки» стал Ю. В. Филинов, создавший её первый выпуск осенью 1975 года. Рубрика информировала аудиторию о существующих советских исполнителях и некоторых звёздах зарубежной эстрады (как правило, из социалистических стран).

Одна из заметок первого выпуска была посвящена новой пластинке Анны Герман.

В 1977 году читатели впервые получили возможность высказывать свои предпочтения в письменном виде. На основе опросов аудитории был составлен и опубликован первый «Музыкальный парад» (впоследствии переименованный в «Хит-парад „Звуковой дорожки“»).

В хит-парад 1977 года вошло 9 песен певицы Аллы Пугачёвой. Героями списков популярности конца 1970-х — начала 1980-х также становились Валерий Леонтьев, Яак Йоала, Юрий Антонов, Иво Линна, Михаил Боярский, Роза Рымбаева, София Ротару, «Песняры», «Машина времени», «Земляне», группа «ABBA» и др.

Первая церемония награждения по итогам читательского опроса «Звуковой дорожки» была проведена в январе 2003 года в Кремлёвском дворце съездов.

1976 год 

Лучшая певица
 Алла Пугачёва

Лучший певец
 Александр Градский

Лучший ансамбль
 Песняры

Лучший композитор
 Давид Тухманов

1977 год

1978 год 

Лучшая певица
 Алла Пугачёва (2037)
 София Ротару (699)
 Роза Рымбаева (380)
 Ирина Понаровская (196)
 Валентина Толкунова (64)
 Роксана Бабаян (61)
 Людмила Сенчина (51)
 Жанна Бичевская (41)
 Эдита Пьеха (39)
 Мирдза Зивере (29)

Лучший певец
 Яак Йоала (1050)
 Александр Градский (849)
 Лев Лещенко (703)
 Михаил Боярский (276)
 Ренат Ибрагимов (242)
 Тынис Мяги (123)
 Евгений Мартынов (58)
 Альберт Асадуллин (38)
 Эдуард Хиль (25)
 Валерий Ободзинский (24)

Лучший композитор
 Давид Тухманов (1625)
 Александр Зацепин (753)
 Раймонд Паулс (255)
 Александра Пахмутова (240)
 Алла Пугачёва (Горбонос) (216)
 Вячеслав Добрынин (212)
 Эдуард Ханок (136)
 Евгений Мартынов (90)
 Владимир Мигуля (80)
 Игорь Лученок (57)

Лучший ВИА
 Песняры (1189)
 Ариэль (426)
 Весёлые ребята (291)
 Лейся, песня (288)
 Синяя птица (281)
 Пламя (204)
 Группа Стаса Намина (158)
 Оризонт (122)
 Модо (105)
 Самоцветы (102)

Лучший диск
 «AББА» — «АББА» (815)
 «Зеркало души I» — Алла Пугачёва (772)
 «По волне моей памяти» — Давид Тухманов (657)
 «Уингз» (642)
 «Зеркало души II» — Алла Пугачёва (401)
 «Би Джиз» (317)
 «Имэйджн» — Джон Леннон (315)
 «Русские картинки» — «Ариэль» (270)
 «Я почти знаменит» — Клифф Ричард (269)
 «Песняры III» (216)

Лучшая песня
 «Остановите музыку» (Тухманов — Харитонов) — Тынис Мяги, Валерий Павлов (743)
 «Сонет Шекспира» (Горбонос, перевод Маршака) — Алла Пугачёва (602)
 «Как молоды мы были» (Пахмутова — Добронравов) — Александр Градский (549)
 «Крик птицы» (Мулявин — Рыбчинский) — «Песняры» (542)
 «Песенка про меня» (Зацепин — Дербенёв) — Алла Пугачёва (511)
 «Беловежская пуща» (Пахмутова — Добронравов) — «Песняры» (335)
 «Фотографии любимых» (Тухманов — Харитонов) — Яак Йоала (309)
 «Песенка первоклассника» (Ханок — Шаферан) — Алла Пугачева (264)
 «Все могут короли» (Рычков — Дербенёв) — Алла Пугачёва (206)
 «Не отрекаются любя» (Минков — Тушнова) — Алла Пугачёва (235)
 «Приезжай» (музыка и слова Горбоноса) — Алла Пугачёва (206)
 «Горько» (Добрынин — Дербенёв, Шаферан) — «Синяя птица» (202)
 «Рано прощаться» (Намин — Харитонов) — группа Стаса Намина (186)
 «Вероника» (Лученок — Богданович) — «Песняры» (185)
 «Ты возьми меня с собой» (Ханок — Резник) — Алла Пугачёва (183)
 «Напиши мне письмо» (Добрынин — Рябинин) — «Весёлые ребята» (126)
 «Все, что есть у меня» (Добрынин — Дербенёв) — «Самоцветы» (120)
 «Последний лист» (Паулс — Петерс, Шаферан) — Н. Бумбиере и В. Лапченок, М. Вилцане и О. Гринберге (116)
 «Кукла» (Морозов — Горбовский) — «Веселые ребята» (110)
 «Тот город» (Паулс — Петерс, Гаджикасимов) — Ренат Ибрагимов, «Модо» (103)

1979 год 

Лучшая певица
 Алла Пугачёва (2877)
 Татьяна Анциферова (797)
 Ксения Георгиади (668)
 София Ротару (661)
 Ирина Понаровская / Ольга Зарубина (273)
 Ирина Понаровская / Ольга Зарубина (273)
 Мирдза Зивере (90)
 Роза Рымбаева (82)
 Людмила Сенчина (59)
 Жанна Бичевская (55)

Лучший певец
 Яак Йоала (2191)
 Михаил Боярский (1109)
 Александр Градский (980)
 Игорь Иванов (622)
 Лев Лещенко (298)
 Ренат Ибрагимов (231)
 Тынис Мяги  (120)
 Юрий Антонов (86)
 Вахтанг Кикабидзе (52)
 Альберт Асадуллин (49)

Композиторы
 Давид Тухманов (2156)
 Александр Зацепин (1493)
 Раймонд Паулс (918)
 Алла Пугачёва (563)
 Александра Пахмутова (193)
 Алексей Рыбников (155)
 Вячеслав Добрынин (139)
 Александр Градский (107)
 Стас Намин (75)
 Владимир Мигуля (43)

Лучший ВИА
 Песняры (1491)
 Аракс (894)
 Группа Стаса Намина (649)
 Лейся, песня (448)
 Группа Андрея Макаревича (397)
 Апельсин (350)
 Ариэль (349)
 Оризонт (241)
 Синяя птица (193)
 Модо (172)

Грампластинки диск
 «Прибытие» — «АББА» (1571)
 «Зеркало души I» — Алла Пугачёва (1328)
 «Бони М» (1268)
 «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» — А. Рыбников (разные исполнители) (992)
 «AББА» — «АББА» (979)
 «Зеркало души II» — Алла Пугачёва (884)
 «Песняры III» (437)
 «Песняры IV» (384)
 «Силвер Конвеншн» (311)
 «Большой успех Демиса Руссоса» (296)

Лучшая песня
 «Поднимись над суетой» (Пугачёва — Резник) — Алла Пугачёва (1360)
 «Так не должно быть» (Тухманов — Дербенёв) — Михаил Боярский и Ольга Зарубина (1331)
 «Звёздное лето» (Пугачёва — Резник) — Алла Пугачёва (1252)
 «Ищу тебя» (Зацепин — Дербенёв) — Ксения Георгиади; Татьяна Анциферова (780)
 «Подберу музыку» (Паулс — Вознесенский) — Яак Йоала (771)
 «Сонет Шекспира» (Пугачёва, пер. С. Маршака) — Алла Пугачёва (597)
 «Песенка Д’Артаньяна» (Дунаевский — Ряшенцев) — Михаил Боярский (517)
 «Этот мир» (Зацепин — Дербенёв) — Алла Пугачёва (508)
 «Мы с тобой танцуем» (Тухманов — Харитонов) — Игорь Иванов (416)
 «Здравствуй» (Тухманов — Харитонов) — Яак Йоала (407)
 «Ты возьми меня с собой» (Ханок — Резник) — Алла Пугачёва (400)
 «Приезжай» (муз. и сл. Пугачёвой) — Алла Пугачёва (349)
 «Песенка первоклассника» (Ханок — Шаферан) — Алла Пугачёва (298)
 «Летние дожди» (Минков — Кирсанов) — Алла Пугачёва (287)
 «Песенка про меня» (Зацепин — Дербенёв) — Алла Пугачёва (282)
 «Мир без любимого» (Зацепин — Энтин) — Татьяна Анциферова (233)
 «Готика святой Анны» (Мулявин — Танк) — «Песняры» (205)
 «Никогда не пойму» (Добрынин — Дербенёв) — «Лейся, песня» (197)
 «Летний вечер» (Намин — Харитонов) — «Группа Стаса Намина» (196)
 «Олимпиада 80» (Тухманов — Рождественский) — Тынис Мяги (137)

1980 год 

Лучшая певица
 Алла Пугачёва
 София Ротару
 Татьяна Анциферова
 Ксения Георгиади
 Жанна Рождественская
 Мирдза Зивере
 Жанна Бичевская
 Ирина Понаровская
 Ольга Зарубина
 Екатерина Суржикова

Лучший певец
 Валерий Леонтьев
 Юрий Антонов
 Яак Йоала
 Николай Гнатюк
 Михаил Боярский
 Александр Градский
 Андрей Макаревич
 Лев Лещенко
 Тынис Мяги
 Игорь Иванов

Лучший ВИА
 Машина времени
 Аракс
 Группа Стаса Намина
 Зодиак
 Автограф
 Песняры
 Весёлые ребята
 Апельсин
 Красные маки
 Ариэль

Лучший диск
 «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» — Алексей Рыбников
 «Диско Альянс» — «Зодиак»
 «Люксембургский сад» — Джо Дассен
 «Музыкальный глобус» — «Весёлые ребята»
 «Большой успех» — Демис Руссос
 «Альбом» — «АББА»
 «Гимн Солнцу» — Группа Стаса Намина
 «Прибытие» — «АББА»
 «Сестра Керри» — Раймонд Паулс

1981 год 

Лучшая певица
 Алла Пугачёва
 София Ротару
 Татьяна Анциферова
 Ксения Георгиади
 Жанна Рождественская
 Ирина Понаровская
 Жанна Бичевская
 Мирдза Зивере
 Екатерина Суржикова
 Гинтаре Яутакайте

Лучший певец
 Яак Йоала
 Юрий Антонов
 Валерий Леонтьев
 Александр Градский
 Андрей Макаревич
 Сергей Беликов
 Николай Гнатюк
 Тынис Мяги
 Михаил Боярский
 Лев Лещенко

Лучший диск
 «Тбилиси-80»
 Элтон Джон
 «Русские песни» — Александр Градский
 «Оркестр Манфреда Мэнна»
 «Юрайя Хипп»
 «День за днём» — Вячеслав Добрынин
 «Поднимись над суетой!» — Алла Пугачёва
 «Владимир Высоцкий. Песни»
 «Би Джиз-2»
 «Апельсин-3»

1982 год 

Лучшая певица
 Алла Пугачёва
 София Ротару
 Гинтаре Яутакайте
 Эдита Пьеха
 Жанна Рождественская
 Ксения Георгиади
 Ирина Понаровская
 Жанна Бичевская
 Тамара Гверцители
 Лариса Долина, Анна Широченко (10—11-е место)
 Лариса Долина, Анна Широченко (10—11-е место)

Лучший певец
 Юрий Антонов
 Валерий Леонтьев
 Яак Йоала
 Сергей Беликов
 Андрей Макаревич
 Михаил Боярский
 Тынис Мяги
 Александр Градский
 Вахтанг Кикабидзе
 Сергей Скачков
 

Лучший ВИА
 Машина времени
 Земляне
 Москва
 Автограф
 Круиз
 Группа Стаса Намина
 Магнетик бэнд
 Воскресенье
 Песняры
 Динамик

1983 год 

Лучшая певица
 Алла Пугачёва
 Анне Вески
 Лариса Долина
 София Ротару
 Жанна Рождественская
 Ольга Пирагс
 Ирина Отиева
 Жанна Бичевская
 Сильви Врайт
 Марью Ляник

Лучший певец
 Юрий Антонов
 Иво Линна
 Сергей Беликов
 Гуннар Грапс
 Владимир Кузьмин
 Ким Брейтбург
 Тынис Мяги
 Борис Гребенщиков
 Александр Барыкин
 ???

Лучший ВИА
 Динамик
 Аквариум
 Автограф
 Диалог
 Руя
 Рок-отель
 Круиз
 Земляне
 Ансамбль Ованеса Мелик-Пашаева
 ???

1984 год 

Лучшая певица
 Алла Пугачёва
 Анне Вески
 София Ротару
 Марью Ляник
 Людмила Сенчина

Лучший певец
 Валерий Леонтьев
 Юрий Антонов
 Михаил Боярский
 Александр Барыкин
 Яак Йоала

Лучшие ансамбли
 Земляне
 Машина времени
 Круиз
 Динамик
 Автограф

1985 год 
Лучшая певица
 Алла Пугачёва
 Катя Семёнова
 Анне Вески
 София Ротару
 Марью Ляник

Лучший певец
 Валерий Леонтьев
 Владимир Кузьмин
 Александр Барыкин
 Андрей Макаревич
 Артур Михеев

Лучшие ансамбли
 Автограф
 Машина времени
 Земляне
 Форум
 Группа Владимира Кузьмина

1986 год 
Лучшая певица
 Алла Пугачёва
 Жанна Агузарова
 София Ротару
 Катя Семёнова
 Карэ Каукс
 Ирина Понаровская
 Анне Вески
 Марина Капуро
 Светлана Медяник
 Марью Ляник

Лучший певец
 Валерий Леонтьев
 Андрей Макаревич
 Владимир Кузьмин
 Александр Барыкин
 Сергей Сарычев
 Юрий Лоза
 Александр Градский
 Володя Пресняков
 Алексей Глызин
 Юрий Антонов

Лучшая группа
 Машина времени
 Автограф
 Аквариум
 Земляне
 Форум

1987 год 
Лучшая певица
 Алла Пугачёва
 Жанна Агузарова
 Лайма Вайкуле
 Елена Соколова (бывш. Дубль-1)
 Катя Семёнова
 София Ротару
 Лариса Долина
 Ирина Понаровская
 Наталья Гулькина | Мираж (группа)
 Антонина Жмакова (Раунд)

Лучший певец
 Владимир Кузьмин
 Дмитрий Варшавский (гр. Чёрный кофе)
 Валерий Леонтьев
 Андрей Макаревич
 Владимир Пресняков-мл.
 Валерий Кипелов (Ария)
 Игорь Николаев
 Максим Леонидов (Секрет)
 Александр Барыкин
 Вячеслав Бутусов (Наутилус помпилиус).

Лучшая группа
 Чёрный кофе
 Машина времени
 Секрет
 Динамик
 Наутилус помпилиус
 Аквариум
 Ария
 Алиса
 Пикник
 Круиз

Открытие года
 Наутилус Помпилиус
 Бригада С
 Черный кофе
 Мираж
 Мастер

Миньон
 Черный кофе
 Алиса
 Надо же…
 Окраина
 Две звезды.

Лучшее оформление пластинки
 Реки и мосты
 Переступи порог
 Бархатный сезон
 Моя любовь
 Мельница.

Лучшая песня
 Алла Пугачёва — «Алло!»
 Группа «Чёрный кофе» — «Листья»
 Группа «Машина времени» — «Музыка под снегом»
 Группа «Чёрный кофе» — «Владимирская Русь»
 Группа «Наутилус помпилиус» — «Шар цвета хаки»
 Группа «Ария» — «Воля и разум»
 Группа «Машина времени» — «Она идёт по жизни смеясь»
 Группа «Наутилус помпилиус» — «Скованные одной цепью»
 Александр Кутиков — «Дай помечтать» + группа «Наутилус помпилиус» — «Прощальное письмо» (Гудбай, Америка)
 Группа «Наутилус помпилиус» — «Казанова»

Гитаристы
 Владимир Кузьмин
 Валерий Гаина
 Сергей Кудишин (экс-Черный кофе)
 Андрей Большаков (Мастер)
 Владимир Холстинин (Ария)

Бас-гитаристы
 Валентин Лезов (Динамик)
 Александр Кутиков
 Александр Грановский (Мастер)
 Игорь Куприянов (Черный кофе)
 Леонид Гуткин (Автограф)

Ударные инструменты
 Сергей Ефимов (Круиз)
 Александр Бах (Динамик)
 Сергей Черняков (Черный кофе)

1988 год 
Лучшая певица
 Алла Пугачёва
 Жанна Агузарова
 Лариса Долина
 Настя Полева
 Наталья Гулькина
 Ольга Кормухина
 София Ротару
 Лайма Вайкуле
 Дарья Меньшикова
 Ирина Аллегрова

Лучший певец
 Владимир Кузьмин
 Вячеслав Бутусов
 Александр Серов

Лучшая группа
 Наутилус Помпилиус
 Динамик
 Чёрный Кофе

Лучшая песня
 Группа «Наутилус Помпилиус» — «Я хочу быть с тобой»
 Алла Пугачёва — «Птица певчая»
 Группа «Кино» — «Группа крови»
 Владимир Кузьмин — «Капитан»
 Группа «Аквариум» — «Полковник Васин»
 Сергей Минаев — «Карина»)
 Группа «Кино» — «В наших глазах»
 Группа «Наутилус Помпилиус» — «Скованные одной цепью»
 Бит-квартет «Секрет» — «Ленинградское время»
 Группа «Ласковый май» — «Белые розы»

1989 год 
Лучшая певица
 Алла Пугачёва
 Наталья Гулькина
 Ирина Аллегрова
 Татьяна Овсиенко
 Светлана Разина
 Жанна Агузарова
 Ольга Кормухина
 Маша Распутина
 Лариса Долина
 Настя Полева

Лучший певец
 Дмитрий Маликов и Женя Белоусов
 Дмитрий Варшавский и Константин Пахомов
 Владимир Кузьмин, Виктор Цой

Лучшая группа
 Ласковый май
 Электроклуб
 Кино

1990 год 
Лучшая певица
 Ирина Аллегрова
 Наталья Гулькина
 Светлана Разина
 Алла Пугачёва
 Татьяна Овсиенко
 Жанна Агузарова
 Катя Яковлева, Люся Розанова
 Алёна Апина, Марина Журавлёва
 Наташа Королёва
 София Ротару

Лучший певец
 Виктор Цой
 Дима Маликов
 Саша Хлопков; Рома Жуков
 Олег Газманов; Андрей Державин
 Валерий Леонтьев
 Владимир Кузьмин
 Михаил Муромов
 Игорь Богачёв; Юрий Шатунов
 Дмитрий Варшавский
 Александр Иванов

Лучшая группа
 Кино
 Кар-Мэн
 Любэ

1991 год 
Лучшая певица
 Ирина Аллегрова
 Татьяна Овсиенко
 Алла Пугачёва
 Маша Распутина
 Алёна Апина
 Наташа Королёва
 Барби
 Джоан Стингрей
 Наталья Гулькина
 Настя Полева

Лучший певец
 Виктор Цой
 Богдан Титомир
 Олег Газманов

Лучшая группа
 Технология
 Кино
 Кар-Мэн

Лучшая песня
 Богдан Титомир — «Ерунда»
 Группа «Технология» — «Странные танцы»
 Группа «Кар-Мэн» — «Бомбей-буги»
 Ирина Аллегрова — «Фотография 9х12»
 Группа «Технология» — «Нажми на кнопку»
 Ирина Аллегрова — «Не было печали»
 Владимир Пресняков-мл. — «Странник»
 Группа «Кино» — «Звезда по имени Солнце»
 Ирина Аллегрова — «Странник»
 Олег Газманов — «Морячка»
 Богдан Титомир — «Делай, как я»
 Маша Распутина — «Играй, музыкант»
 Алёна Апина — «Ксюша»
 Вадим Усланов — «Танцы на воде»
 Группа «Фристайл» — «Бог тебя накажет»
 Группа «Кар-Мэн» — «Bad Russians» («Плохие русские»)
 Маша Распутина — «Я родилась в Сибири»
 Группа «На-На» — «Мальчик в кепочке»

1992 год

1993 год

1994 год

1995 год

1996 год

1997 год

1998 год

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

ZD Award 2013 
 Прорыв года — Наргиз Закирова
 Событие года — Борис Гребенщиков (60 лет)
 Концерт года — Диана Арбенина. 20 лет на сцене (5 декабря, Crocus City Hall)
 Гастроли года (зарубежные) — Милен Фармер. «Timeless» (1 ноября, СК «Олимпийский»)
 Иностранный артист — Depeche Mode
 Альбом года — «Зажигай сердце» (Ани Лорак)
 Видео года — «Жара» (Quest Pistols)
 Хип-хоп — Noize MC
 Рок-группа — Мумий Тролль
 Группа — Нервы
 Певец — Николай Басков
 Певица — Анита Цой
 Дуэт — Григорий Лепс feat. Ани Лорак «Зеркала»
 Sexy М — Дима Билан
 Sexy Ж — Ани Лорак
 Провал года — Земфира
 Артист года — Григорий Лепс

ZD Award 2014 
 Прорыв года — Егор Крид
 Событие года — Валерия «Концерт Валерии в Royal Albert Hall» (Лондон)
 Концерт года — Дима Билан. 33 (Crocus City Hall)
 Гастроли года (зарубежные) — Linkin Park. «Live in Moscow» («Олимпийский»)
 Иностранный артист — Conchita Wurst
 Альбом года — «Объединение» (Нюша)
 Видео года — «Кумир» (Филипп Киркоров)
 Хип-хоп — Макс Корж
 Рок — БИ-2
 Поп — Натали
 Группа — А’Студио
 Певец — Сергей Лазарев
 Певица — Полина Гагарина
 Дуэт — Ирина Дубцова feat. Любовь Успенская «Я тоже его люблю»
 Sexy М — EMIN
 Sexy Ж — Бьянка
 Персона года — Диана Арбенина
 Артист года — Григорий Лепс
 Dance (Танцевальный проект) — Тимур Родригез
 Запрет года — Океан Эльзы

Специальным призом «За вклад в эстрадную культуру и верность „Звуковой дорожке“» были награждены: Игорь Крутой, Александр Серов, Самоцветы, Блестящие, Дмитрий Маликов, Алсу, Николай Трубач, Борис Моисеев, Анита Цой, Валерий Леонтьев, Лолита, Алина Артц, Ирина Нельсон, Денис Клявер, Сати Казанова, Arsenium, Руки вверх, Ани Лорак, Владимир Пресняков, Никита Пресняков, Анна Семенович, Ёлка, Игорь Николаев, Николай Басков, Софи, Наргиз Закирова, Юрий Шатунов, Анна Шульгина, Дискотека Авария, Хор Турецкого.

Примечания

Ссылки 
 Сайт газеты «Московский комсомолец» 
 Беседа об истории рубрики «Звуковая дорожка» с главным редактором газеты «Московский комсомолец» 
 Журналисты «МК»
 

 

Музыкальные премии России
Хит-парады России
Газетные и журнальные публикации
Московский комсомолец